Левобережное се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Тутаевском районе Ярославской области Российской Федерации.

Административный центр — город Тутаев.

История 
Левобережное сельское поселение с центром в городе Тутаев образовано 30 апреля 2009 года законом Ярославской области № 25-з  путем объединения Родионовского, Помогаловского, Великосельского и Борисоглебского сельских поселений.

Население

Состав сельского поселения

Административное деление 
Административно в сельское поселение входят:

 Родионовский сельский округ 
Включает в себя  1 посёлок, 3 села и 53 деревни.
 Посёлок: Летешовка, Волжский, 
 Сёла: Ильинское, Новое, Пшеничище.
 Деревни: Александровское, Алексино, Бегоульцево, Березино, Борисово,Глотово, Голубково, Гуреево, Дмитриевское, Долговское, Дор, Дубровино, Елизарово, Ермолово, Есипово, Жаворонково, Забелино, Зеркаево, Ивановское, Исаково, Каликино, Карбушево, Киселево, Князево, Коломино, Корцово, Куземкино, Кузьминское, Лихачево, Логиново, Малахово, Марино, Марково, Машаково, Мотылево, Мухино, Олехово, Пищалево, Прошево, Реброво, Родионово, Родионцево, Старово, Суглобино, Тимоханово, Тоболино, Филинское, Ченцы, Шпаново, Юрицево, Юрьевское, Языково.

 Помогаловский сельский округ 
Включает в себя  2 посёлка, 4 села и 47  деревень.
 Посёлки: Красный Бор, Урдома.
 Сёла: Вознесенье, Здоровцево, Малый Покров, Савинское.
 Деревни: Белятино, Воронино, Воротники, Выползово, Дементьево, Дудки, Евчаково, Зманово, Зуево, Ивановское, Кабатово, Киверники, Козлово, Короваево, Красково, Красново, Кренево, Кузнецово, Куприянцево, Кучерово, Лутовинино, Манеево, Манылово, Масленики, Мильцево, Михалево, Михеево, Мишаки, Мятлиха, Никаново, Новотроицкое, Отмищево, Петрунино, Погорелка, Подосеново, Помогалово, Ратислово, Сазоново, Сельцо, Сокшейки, Софронки, Сухоногово, Ульяново, Филисово, Чирково, Шахматово, Ясиплево.

 Великосельский сельский округ 
Включает в себя 18 деревень.
 Деревни: Аксенцево, Бариново, Борисцево, Великое Село, Гаврово, Дубасово, Ломки, Панкратово, Перепечино, Попадино, Починок, Рославлево, Руновское, Скрылево, Стояново, Фефелово, Цветково, Чудиново.

 Метенининский сельский округ 
Включает в себя 24  деревни.
 Деревни:  Богдановка, Вартаково, Вороново, Григорово, Ивановское, Курякино, Медведки, Метенинино, Никитинское, Новый Поселок, Першино, Петуховка, Починок, Путиловка, Рожновка, Рольино-Волохонское, Рольино-Шаготское, Слизнево, Строкино, Студенец, Теляково, Терехово, Шеломяна, Яскино.

 Борисоглебский сельский округ 
Включает в себя  3 села и 26 деревень.
 Сёла:  Благовещенье, Борисоглеб, Ратмирово.
 Деревни: Болотово, Бубново, Верково, Верхние Козловки, Гавриловское, Гораздово, Григорьевское, Жарки, Исаковское, Калино, Кардинское, Киселево, Колечково, Косяково, Кузнецово, Кулиги, Мазино, Мирогостово, Огняники, Павловское, Паратики, Петрецово, Пожарово, Понгилово, Становщиково, Ушаково.

 Никольский сельский округ 
Включает в себя  2 села и 22 деревни.
 Сёла: Верещагино, Никольское.
 Деревни:  Аферищево, Большое Галкино, Веригино, Дорки, Зайки, Зубарево, Ивановское, Квашнино, Кузнецово, Лапино, Макарино, Медведово, Миланино, Михайлово, Мишутино, Назарово, Новенькое, Пешково, Полутино, Потыкино, Починок, Шумихино.

Примечания 

Муниципальные образования Тутаевского района
Сельские поселения Ярославской области